Змагання з плавання на дистанції 50 метрів батерфляєм серед чоловіків на Чемпіонаті світу з водних видів спорту 2017 відбулись 23 і 24 липня.

Рекорди
 світовий рекорд і рекорд чемпіонатів світу були такими:

Результати

Попередні запливи 
Початок запливів 23 липня о 10:33.

Півфінали
Початок півфіналів о 17:53.

Півфінал 1

Півфінал 2

Фінал
Фінал відбувся 24 липня о 18:17.

Примітки 

50 метрів батерфляєм (чоловіки)